Schreier puede referirse a:
 Josef Schreier
 Nicolás Schreier (* 1986), un windsurfista peruano.
 Otto Schreier
 Peter Schreier (1935–2019), un cantante y director de orquesta alemán